Salmoral kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Salmoral (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Salmoral (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar